Foxton heißen:

 Bruce Foxton (* 1955), ein britischer Musiker
 Foxton (Neuseeland), eine Stadt in Neuseeland
 Foxton (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten
 Foxton (England), Ort in der englischen Grafschaft Leicestershire

Siehe auch:
 Fox-Ton, eine animalische Geschmacksnote beim Wein
 Foxtown